Пенафиел (порт. Penafiel) — многозначный термин.

 Пенафиел — город в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Порту.
 Пенафиел — фрегезия в Португалии, входит в округ Порту. 
 «Пенафиел» — португальский футбольный клуб из одноимённого города.